Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 20. Wahlperiode, gemäß dem amtlichen Endergebnis der Landtagswahl in Hessen 2018 am 28. Oktober 2018. Da es bei der Weiterleitung der Stimmen zu Problemen kam, verzögerte sich die Veröffentlichung des Endergebnisses bis zum 16. November 2018. Die konstituierende Sitzung fand am 18. Januar 2019 statt.



Zusammensetzung 
Seit der Landtagswahl am 28. Oktober 2018 und den Veränderungen in der aktuellen Wahlperiode setzt sich der Landtag wie folgt zusammen:

Vorstand 
 Präsident: Boris Rhein (CDU)bis 31. Mai 2022Astrid Wallmannab 31. Mai 2022 (CDU)
 Vizepräsident Frank Lortz (CDU)
 Vizepräsidentin Karin Müller (Grüne)
 Vizepräsidentin Heike Hofmann (SPD)
 Vizepräsident Jörg-Uwe Hahn (FDP)
 Vizepräsident Ulrich Wilken (Linke)

Fraktionsvorstände

Abgeordnete

Ausgeschiedene Abgeordnete

Weblinks 

 Gewählte Bewerber auf der Seite des Landeswahlleiters
 Aktuelle und Ausgeschiedene Abgeordnete auf der Seite des Landtags

Einzelnachweise 

 20